И́горь Вячесла́вович Растеря́ев (род. , Ленинград, СССР) — российский музыкант, автор и исполнитель песен, поэт, актёр театра и кино.

Биография 
Родился в Ленинграде в семье художников. Среднее образование получил в школах № 189 и 558 Санкт-Петербурга. Выпускник СПбГАТИ. В дальнейшем — актёр Санкт-Петербургского театра «Буфф». Помимо театральной работы, Растеряев играл эпизодические роли в кино, а также периодически выступал на детских утренниках как музыкант-эксцентрик и т. п.

Размещённая на YouTube в феврале 2010 года песня «Комбайнёры» за 6 месяцев была просмотрена всего 300 раз. Однако в августе 2010 года, после размещения ссылки на ролик на сайте oper.ru, начался взрывной рост просмотров — за 4 дня ролик был просмотрен около 300 000 раз (150 000 — YouTube, 150 000 — прочие сайты). 13—14 августа новый пост с роликом появлялся раз в 5—10 минут. Растеряев объяснил этот прорыв помощью влиятельных блогеров. В итоге, в 2010 году ролик «Комбайнёры» вошёл в десятку самых популярных в России.

Первый официальный сольный концерт Игоря Растеряева прошёл 23 сентября 2010 года в Москве, в клубе «Контакт».

11 ноября 2010 года в петербургском клубе «Грибоедов» выступил вместе с Василием Моховым, в частности, они дуэтом исполнили песню «Раковка». Позднее Растеряев записал отдельный альбом с песнями Мохова (2013).

5 февраля 2011 года был представлен дебютный альбом Игоря «Русская дорога» в клубе Milk (Москва). В июле 2011 года Растеряеву была присуждена независимая музыкальная премия «Степной волк» в номинации «Нечто». 10 июля 2011 года впервые выступил на главной сцене рок-фестиваля «Нашествие», позднее неоднократно выступал на разных фестивалях. В ноябре 2011 года на концерте в Нижнем Новгороде была исполнена песня «Звонарь» в сопровождении колокольного звона известного звонаря Ильи Дроздихина. В декабре 2011 года за отражение русского национального характера в альбоме «Русские песни» удостоен Национальной премии «Имперская культура» им. профессора Эдуарда Володина.
В 2012 году Растеряев выпустил книгу «Волгоградские лица» (альбом рисунков с комментариями автора). Книга посвящена Лёхе Ляхову. 20 октября 2012 представлен второй альбом «Звонарь».

В начале 2013 «Звонарь» был переиздан и вышел гитарный альбом «Песни дяди Васи Мохова». В 2014 — новый альбом «Рожок».

В 2017 году принял участие в записи сборника песен «За Донбасс».

Работа в театре 
Концертная деятельность Игоря Растеряева изначально была построена таким образом, чтобы минимально препятствовать его давней работе в Санкт-Петербургском государственном музыкально-драматическом театре «Буфф». Поэтому он продолжал выступать в разных спектаклях и был занят в следующих ролях:
 Грегуар (Авантюристка);
 Приказчик (Казано́ва в России);
 Константин (Страсти у фонтана);
 Тишка (Свадьба Кречинского);
 Емельян Черноземный (Квадратура круга);
 Официант (Цирк уехал, клоуны остались);
 Бочар (Великолепный рогоносец);
 Ефрейтор Захар Косых (Женя, Женечка и «катюша»);
 Буч (Примадонны);
 Восьмибратов (Всё тот же Лес) и др.

В ноябре 2015 года после 12 лет работы Игорь Растеряев покинул театральную труппу.

Работа в кино 
В 2005—2011 гг. сыграл несколько ролей второго плана.

Дискография 
 2011 — Русская дорога
 2012 — Звонарь
 2013 — Песни дяди Васи Мохова
 2014 — Рожок
 2016 — Дождь над Медведицей
 2019 — Концерт с оркестром
 2021 — Десять лет на комбайне

Мультфильмы 
 2010 — Три Богатыря и Шамаханская Царица
 2011 — Иван Царевич и Серый Волк

Коллектив для эксклюзивных концертов и редких записей 
Все участники являются приглашёнными и участвуют в концертах и записях по желанию, наличию времени и договорённости.

 Игорь Растеряев — вокал, голос, соло баян, акустическая гитара, автор
 Роман Станцков — соло-гитара, акустика. Играет на гитаре Gibson SG и использует усилитель российской (г. Омск) фирмы «Electronics AMT» или просто «AMT»
 Наталья Высоких — скрипка, перкуссия, кабаса (авторский коллектив «Высоких»)
 Владимир Молодцов — флейта, свисток (Оркестр «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга»)
 Андрей Панин — тамбурины, тарелки, рототом из деерва, барабаны, игра руками и палочками (разные проекты)
 Алексей «Лёха» Ляхов — видеосоавтор, режиссёр его клипов и близкий друг

Отношение к авторскому праву 
Все видеоклипы к песням Растеряева свободно доступны в Интернете — на официальном сайте, на сервисе YouTube и других ресурсах.

Даже в случае явного конфликта с создателями мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» Растеряев не стал затевать разбирательства и требовать выплаты компенсаций.

Примечания

Ссылки 

 IgorRasteriaev.ru — официальный сайт Игоря Растеряева
 Кореш Лехи Ляхова — статья о Растеряеве в журнале «Русский репортёр»
 Черно-белые портреты Игоря Растеряева в проекте чёрно-белых фотографий известных людей рунета. Автор — К. А. Кузьмин.
 Игорь Растеряев: русские песни не должны быть весёлыми. Не на Ямайке живем «Аргументы и Факты» № 19, 10.05.2017
 «„Квартирник НТВ у Маргулиса“: Игорь Растеряев» — НТВ, опубликовано 22 декабря 2019 года, видео на youtube
 «Игорь Растеряев: алкогольный Сталинград, комбайнеры, генетическая память» — Интервью взятое журналистом и ведущей программы «Время суток. Интервью» Татьяной Элькиной,  опубликованное 22 декабря 2020-го года на одноимённом youtube-канале.

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Рок-музыканты России